А́дам Стани́слав Краси́нский ():
 Красинский, Адам Станислав (1714—1800) — епископ каменецкий, один из создателей и руководителей Барской конфедерации.
 Красинский, Адам Станислав (1810—1891) — польский проповедник, филолог, поэт, переводчик, епископ виленский.